Bufo kotagamai är en groddjursart som beskrevs av Fernando, Dayawansa in Fernando, Dayawansa och Mahendra Siriwardhane 1994. Bufo kotagamai ingår i släktet Bufo och familjen paddor. Inga underarter finns listade.

Källor

Externa länkar 

Paddor
kotagamai